Уфимская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Уфимская улица — улица в Аше
 Уфимская улица — улица в Воронеже
 Уфимская улица — улица в Грозном
 Уфимская улица — улица в Екатеринбурге
 Уфимская улица — улица в посёлке Восточный Советского района Казани.
 Уфимская улица — улица в Минске
 Уфимская улица — улица в Нижнем Новгороде
 Уфимская улица — улица в Новосибирске
 Уфимская улица — улица в Перми
 Уфимская улица — улица в Салавате.
 Уфимская улица — улица в Самаре
 Уфимская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Уфимская улица — улица в Стерлитамаке
 Уфимская улица — улица в Тамбове

Украина 

 Уфимская улица — улица в Донецке
 Уфимская улица — улица в Кривом Роге